Amir může být:

 Amir (Izrael) – izraelská vesnice typu kibuc
 Amir (jméno) – mužské rodné jméno
 Amir Haddad – izraelsko-francouzský zpěvák, známý též jen jako Amir
 Amir Reza Khadem (Amír'rezá Chádem) – íránský sportovec, zápasník-volnostylař
 Amir Perec – izraelský polik
 Amir Pnueli – izraelský informatik

příjmení osob
 Aharon Amir (1923–2008) – izraelský spisovatel, překladatel a básník
 Jigal Amir (1970) – jemenský Žid, náboženský sionista a vrah premiéra Jicchaka Rabina
 Jisra'el Amir (1903–2002) – izraelský voják, první velitel Izraelského vojenského letectva

jiný význam
 Band-e Amir – pouštní řeka v západním předhůří pohoří Hindúkuš v Afghánistánu

Související články 
 Emir

Rozcestníky - příjmení